Trifluorethan bezeichnet zwei stellungsisomere chemische Substanzen:
 1,1,1-Trifluorethan (R-143a)
 1,1,2-Trifluorethan (R-143b)